Лас Игванас има више значења:

 Лас Игванас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Игванас (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Игванас (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игванас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игванас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Игванас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игванас (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Игванас (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игванас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игванас (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игванас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игванас (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Игванас (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику